Borstel – comune in Bassa Sassonia
 Borstel – comune nello Schleswig-Holstein
 Borstel-Hohenraden – comune nello Schleswig-Holstein
 Groß Borstel – quartiere della città di Amburgo